Stephen Milne peut faire référence à :

 Stephen Milne (né en 1980) est un footballeur australien à la retraite.
Steven Milne (né 1980), ancien footballeur écossais
Stephen Milne (mathématicien), mathématicien américain
Stephen Milne (musicien), violoncelliste apparu sur No Quarter: Jimmy Page and Robert Plant Unledded
Stephen Milne (voile), athlète irlandais qui a représenté l'Irlande aux Jeux olympiques d'été de 2008
Stephen Milne (natation) (1994-), nageur britannique.